Wolfgang Schmidt peut désigner :
 Wolfgang Schmidt (1954-), athlète allemand ;
  (1929-1995), peintre et graphiste allemand ;
 Wolfgang Schmidt (1933-), mathématicien autrichien ;
  (1966-) tueur en série allemand. « La bête de Beelitz », « Le géant rose » ;
 Wolfgang Schmidt (1970-), homme politique allemand.